Az 1976-os US Open férfi versenyét az amerikai Jimmy Connors nyerte a svéd Björn Borg előtt.

Kiemeltek 

  Jimmy Connors (Bajnok)</li>
  Björn Borg (Döntős)</li>
  Guillermo Vilas (Elődöntős)</li>
  Adriano Panatta (Második kör)</li>
  Ilie Nastase (Elődöntős)</li>
  Manuel Orantes (Negyeddöntős)</li>
  Arthur Ashe (Második kör)</li>
  Raul Ramirez (Második kör)</li>

  Eddie Dibbs (Negyeddöntős)
  Harold Solomon (Első kör)
  Roscoe Tanner (Negyedik kör)
  Stan Smith (Negyedik kör)
  Corrado Barazzutti (Második kör)
  Wojtek Fibak (Első kör)
  Brian Gottfried (Negyedik kör)
  Vitas Gerulaitis (Negyedik kör)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Források 
 Eredmények az ATP honlapján
 

1976 a teniszben